The Ingrate – film del 1908 diretto da David W. Griffith
 The Ingrate – film del 1912 diretto da Romaine Fielding
 The Ingrate – film del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Ingrate – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Ingrate – film del 1914 diretto da Tom Ricketts
 The Ingrate – film del 1915 diretto da H.O. Martinek
 The Ingrate – film del 1915 prodotto dalla Messter Film
 The Ingrate – film del 2004 diretto da Krystoff Przykucki